1986/87 was het 89ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Everton werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Everton FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Everton FC, die in het seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Howard Kendall voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Third Division

Eindstand

Fourth Division

Eindstand

Zie ook
FA Cup 1986/87
Football League Cup 1986/87
Engels voetbalelftal in 1986
Engels voetbalelftal in 1987

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1986/87